Таура́гский уе́зд () — уезд на западе Литвы, охватывает южную часть этнографического региона Жемайтия. Граничит с Калининградской областью Российской Федерации, а также с Клайпедским, Тельшяйским, Шяуляйским и Каунасским уездами. Река Неман (Нямунас) отделяет уезд от Мариямпольского уезда.

Административное деление 
Уезд образуют территории:
 Пагегяйское самоуправление (5 староств)
 Самоуправления Таурагского района (9 староств)
 Самоуправления Шилальского района (14 староств)
 Самоуправления Юрбаркского района (11 староств)

Население 
По переписи 2011 года население Таурагского уезда составляет 110 059 человек.

Этнический состав

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Официальная страница Таурагского района
 Достопримечательности Таурагского уезда